Radikal (von lateinisch radix ‚Wurzel‘, ‚Ursprung‘) bezeichnet:
 das Ergebnis des Wurzelziehens, siehe Wurzel (Mathematik)
 verschiedene algebraische Konstruktionen, siehe Radikal (Mathematik)

 in der Chemie freies Radikal, siehe Radikale (Chemie)
 veraltet eine funktionelle Gruppe
 historisch in der Chemie einen angenommenen kleinen Baustein chemischer Substanzen, siehe Radikaltheorie
 in der Medizin eine vollständige Entfernung, siehe Totaloperation
 in der Phonetik einen Laut, der mit der Zungenwurzel gebildet wird, siehe Radikal (Phonetik)
 in der Sinologie einen Teil eines chinesischen Schriftzeichens, siehe Radikal (chinesische Schrift)
 in der Semitistik einen Konsonanten der Wortwurzel, siehe Radikal (semitische Sprachen)
 politikwissenschaftlich einen Richtungsbegriff zur Bezeichnung verschiedener politischer Strömungen und Positionen, siehe Radikalismus

Radikal heißen:
 Radikal (Tageszeitung), türkische Tageszeitung
 Radikal (Zeitschrift), linksradikale Zeitschrift aus Berlin, Deutschland

Siehe auch:
Radikalisierung